Кипрей:

 Кипрей — род многолетних растений семейства Кипрейные.
 Кипрей — народное название иван-чая узколистного.
 Топоним
 Кипрей — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Кипрей — река в Удорском районе Республики Коми, правый приток Мезени.
 Кипрей — река в Омсукчанском районе Магаданской области, правый приток Левого Марата.